GMB steht als Abkürzung für:
 GMB (Gewerkschaft), eine der größten Gewerkschaften in Großbritannien
 Powiat Malborski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Gambia, Ländercode nach ISO 3166-1 alpha-3
 Gesellschaft für Montan- und Bautechnik mbH, ein Tochterunternehmen der LEAG

GM-B steht als Abkürzung für:
 Greater Banjul Area, gambische Verwaltungseinheit, Regionscode nach ISO 3166-2

GmB steht als Abkürzung für:
 gummimodifiziertes Bitumen (GmB)

Abkürzung